Il singolare del torneo di tennis Tallahassee Tennis Challenger 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Brian Vahaly che ha battuto in finale Justin Gimelstob 6-4, 6-0.

Teste di serie 

 Jonas Björkman (secondo turno)
 Wesley Moodie (primo turno)
 Jan-Michael Gambill (secondo turno)
 Ivo Heuberger (primo turno)

 Justin Gimelstob (finale)
 Alexander Peya (primo turno)
 Paul Goldstein (secondo turno)
 Dennis van Scheppingen (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tallahassee Tennis Challenger 2005